Le tournoi de tennis de Bol est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute du 22 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Magdalena Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Golarsa et Magdalena Maleeva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
Bol
1991 en Croatie
Tennis en avril 1991